Albéric O'Kelly de Galway (1911-1980), grand maître belge du jeu d'échecs ;
 Malcolm O'Kelly (1974-), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Joseph O'Kelly (1828-1885), compositeur franco-irlandais ;
 Seán T. O'Kelly (1882-1966), homme politique irlandais ;
 Seumas O'Kelly (c. 1875-1918), journaliste, auteur et dramaturge irlandais ;
 Mary O'Kelly de Galway (1905-1999), agente irlandaise de la résistance belge.
Patronyme irlandais